

Кіровське сільське поселення — сільське поселення, Ібресинський район, Чувашія
 Кіровське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область